А́ртурс Ге́рхардс (; ) — латвийский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2014, 2015, 2016).
 : золото (2015), бронза (2014, 2016).
 : золото (2011, 2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу